

Personnalité 
 Jésus de Nazareth

Titres 
 Jésus de Nazareth, un court métrage muet français réalisé par Henri Desfontaines et André Calmettes sorti en 1911.
Jésus de Nazareth, un film de 1928 avec Anna Lehr et Philip Van Loan.
 Jésus de Nazareth, un film mexicain de José Díaz Morales, sorti en 1942.
 Jésus de Nazareth, une mini-série italo-britannique de six heures et seize minutes réalisée par Franco Zeffirelli en 1977.